Мытищинский путепровод:
 Мытищинский путепровод — путепровод в Москве в месте пересечения Открытого шоссе с МК МЖД.
 Мытищинский путепровод — путепровод через железнодорожную линию в Мытищах Московской области, соединяющий две части города (1977).